Dark Planet ist der Titel zweier Science-Fiction-Filme:

 Dark Planet (1996), US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Dark Planet (2008), russischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2008 nach dem Roman Die bewohnte Insel